Parnassia (geslacht), een plantengeslacht
 Parnassia (soort) (Parnassia palustris), plantensoort behorend tot bovengenoemd geslacht
 Parnassia Groep, Nederlandse instelling voor geestelijke gezondheidszorg